peut désigner plusieurs choses dans différents domaines :

Cinéma 
 The Escapist est un film américain réalisé par Eddie Beverly Jr. en 1983 ;
 The Escapist est le titre original du film britannique Reconnu coupable, réalisé par Gillies MacKinnon en 2001 ;
 The Escapist est le titre original du film britannico-irlandais Ultime Évasion réalisé par Rupert Wyatt en 2008.

Jeu vidéo 
 The Escapist est webzine sur la culture jeu vidéo ;
 The Escapists est un jeu indépendant développé par Mouldy Toof Studios sorti en 2015.

Comics 
 The Escapist est le titre d'un comics américain.